Europe (het Franse en Engelse woord voor Europa) kan verwijzen naar:
 Europe (band), een Zweedse rockband
 Europe (Nederlandse band), een rockband als voortzetting van Kayak
 Europe (1983), enige album van Europe
 Europe (korte film), een Australische korte film van Brendan Cowell
 Europe (provincie), een provincie van het Romeinse Rijk in de Dioces Thracia
 Europe (zeilboot), een type zeilboot van een Olympische zeilklasse
 Radio Europe, de lokale radio-omroep van Zwevegem
 Europe (metrostation), metrostation in Parijs

Zie ook 
 Europa (doorverwijspagina)
 Europe 1 (televisiezender)